Bird Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bird Peak (Alaska)
 Bird Peak (Connecticut)